Rhys Davies může být:

 Rhys Davies (1901–1978) – velšský spisovatel
 Rhys Davies (politik) (1877–1954) – velšský politik
 Rhys Davies (golfista) (* 1985) – velšský golfista
 Rhys Davies (kánojista) – britský kánojista
 John Rhys-Davies (* 1944) – velšský herec